pustkowie – teren niezamieszkany

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 29, w tym 2 podstawowe
 Pustkowie – przysiółek wsi Nowa Jabłona w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Niegosławice
 Pustkowie – część wsi Radoszewice w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Siemkowice
 Pustkowie – część wsi Kacprów w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska
 Pustkowie – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice
 Pustkowie – część wsi Wandalin w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Złoczew
 Pustkowie – część wsi Strobin w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Konopnica
 Pustkowie – część wsi Budziaki w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Pątnów
 Pustkowie – część wsi Kadłub w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Wieluń
 Pustkowie – część wsi Łaszew w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Wierzchlas
 Pustkowie – część wsi Łaszew Rządowy w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Wierzchlas
 Pustkowie – część wsi Walichnowy w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Sokolniki
 Pustkowie – przysiółek wsi Mieczków w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Wieruszów
 Pustkowie – część wsi Krzywopłoty w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Klucze
 Pustkowie – część wsi Bodzanowice w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Olesno
 Pustkowie – przysiółek wsi Biskupice w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Radłów
 Pustkowie – część wsi Wichrów w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Radłów
 Pustkowie – część wsi Bobrowniki w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Bobrowniki
 Pustkowie – przysiółek wsi Rzerzęczyce w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kłomnice
 Pustkowie – część wsi Kuźnica Grodziska w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Koniecpol
 Pustkowie – przysiółek wsi Lelów w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Lelów
 Pustkowie – część wsi Skrajniwa w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Lelów
 Pustkowie – przysiółek wsi Cykarzew Północny w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Mykanów
 Pustkowie – część wsi Radostków w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Mykanów
 Pustkowie – przysiółek wsi Tanina w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Herby
 Pustkowie – część wsi Wieprz w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Radziechowy-Wieprz
 Pustkowie – część wsi Głuszyna w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Kraszewice
 Pustkowie – część wsi Kotłów w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Mikstat
 Pustkowie – część wsi Szklarka Przygodzicka w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Ostrzeszów
 Pustkowie – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Grzmiąca

Inne 
 Pustkowie – nieofic. osada w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Konarzyny
 Pustkowie – nieofic. nazwa przysiółka wsi Mirotki w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Skórcz
 Pustkowie – nieofic. przysiółek wsi Zacharzowice w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Wielowieś
 Pustkowie – czeski serial dramatyczny produkcji HBO, wyemitowany po raz pierwszy w Czechach pod koniec października 2016

Zobacz też 
 Pustkowie Gęzyńskie, Czarne Pustkowie, Mikstat-Pustkowie, Pustkowie Jędrzejewskie
 Pustkowo
 Pustynia, Miasta opuszczone

Przypisy